Minha Vida (álbum de Alessandra Samadello)
 Minha Vida (álbum de Mylla Karvalho)
 "Minha Vida", versão em português gravada por Rita Lee da canção "In My Life"
 Minha Vida (filme), em inglês My Life - filme norte-americano de 1993 com Michael Keaton e Nicole Kidman
 O Hayat Benim, série de televisão turca exibida no Brasil pela Rede Bandeirantes como Minha Vida.

Veja também 
 Minha Vida, Minha Música

Desambiguação